Hans Bender (psycholoog), Duits (para)psycholoog (1907–1991)
 Hans Bender (schrijver), Duits schrijver (1919-2015)
 Hans-Michael Bender, Duits politicus bij de CDU (1943)